

Scienza 
 Polarizzazione – caratterisitica di tutte le onde di oscillare in più di una direzione, ad esempio la polarizzazione della radiazione elettromagnetica.
 Polarizzazione (elettrica e magnetica) – grandezza che descrive il comportamento microscopico di un materiale in presenza di un campo elettrico e/o magnetico all'interno di esso.
 Polarizzazione – in elettrochimica, fenomeno dissipativo che comporta una caduta della differenza di potenziale elettrico.
 Polarizzazione – in biologia, si parla di polarizzazione degli assi corporei nell'oogenesi, ed in generale nei comportamenti di una o più cellule che manifestano dei poli di attività.

Altro 
 Polarizzazione – la polarizzazione di un numero viene utilizzata nella rappresentazione dei numeri in virgola mobile nello standard IEEE 754.
 Polarizzazione – processo psicosociale che conduce ad una progressiva e graduale modificazione dei propri atteggiamenti, a favore di posizionamenti e opinioni più estreme.

Altri progetti